Прізвище
 Фукусіма Масанорі
 Токіта Масанорі
 Санада Масанорі

Інше
 16760 Масанорі